Luís van Erven (Cantagalo,  — ) foi um político brasileiro.

Foi prefeito do então Distrito Federal, de 17 de novembro a 30 de dezembro de 1898.

Prefeitos do Rio de Janeiro
Brasileiros de ascendência neerlandesa
Naturais de Cantagalo (Rio de Janeiro)